Stowarzyszenie "Genius Loci - Duch Miejsca" – stowarzyszenie mające siedzibę w Kochłowicach (części Rudy Śląskiej), a działaniami obejmujące historyczny Górny Śląsk.

Historia 

Początki stowarzyszenia sięgają 2007 r., natomiast formalna rejestracja nastąpiła w 2008 r. Organizację założyła grupa młodych osób, zainteresowanych przeszłością i dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska.

Cele i zakres działalności 
Celem działań stowarzyszenia jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz badanie historii Górnego Śląska, zwłaszcza Rudy Śląskiej. Stowarzyszenie organizuje konferencje popularnonaukowe oraz imprezy promujące historię i kulturę regionu (warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki, panele dyskusyjne), opiekuje się również zabytkami. Podejmuje także działania w zakresie archiwów społecznych oraz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

Główne projekty 

 Ocalić od zapomnienia - dokumentacja fotograficzna postindustrialnego krajobrazu Górnego Śląska, 
 Cyfrowe Archiwum Kochłowic - bazy fotografii i nagrań audio na temat Kochłowic,
 Dziadek z Wehrmachtu - rejestracja rozmów z żyjącymi Górnoślązakami, którzy służyli w Wehrmachcie.

Opieka nad zabytkiem 

Od 2009 r. decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska stowarzyszenie pełni funkcję społecznego opiekuna średniowiecznego gródka w Kochłowicach. W ramach tej działalności stowarzyszenie podejmuje różnego rodzaju działania, mające pogłębiać wiedzę na temat zabytku oraz chronić przed zagrożeniami. Najważniejsze działania związane z gródkiem w Kochłowicach:

 Badania archeologiczne - 4 sezony (2013-2015, 2022), prowadził Dariusz Goiński
 Imprezy historycznej - 4 edycje (2013-2016), z udziałem grup rekonstrukcyjnych
 Popularyzowanie wiedzy o zabytku - lekcje historii, spacery historyczne po zabytku
 Ochrona zabytku - akcje sprzątania zabytku oraz wycinki drzew

Prezesi stowarzyszenia

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Cyfrowe Archiwum Kochłowic

Kultura w Rudzie Śląskiej
Stowarzyszenia w województwie śląskim
Archiwa społeczne w Polsce